Zlătari ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Zlătari (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Zlătari (Dolj), Dorf im Kreis Dolj